Die Liste der Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2017 enthält alle Spieler, die für die Nationalliga A 2017 im Schach gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften durften maximal 20 Spieler melden und schöpften das Kontingent alle komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die SG Riehen mit 11 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim Schachklub Réti Zürich 16 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 121 Spieler zum Einsatz, von denen 29 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spieler mit je 7,5 Punkten aus 9 Partien waren Dennis Kaczmarczyk (SG Winterthur) und Sebastian Bogner (SK Réti Zürich), Gabriel Gähwiler (SG Winterthur) erreichte 7 Punkte aus 9 Partien. Mit Rubén Porras Campo (SK Réti Zürich), Philipp Balcerak (SG Winterthur), Monika Müller-Seps (SG Zürich) und Daniel Good (SV Wollishofen) erreichten vier Spieler 100 %, von diesen spielte Porras Campo zwei Partien, Balcerak, Müller-Seps und Good je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2017); GM = Grossmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Grossmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2017); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die Führungszahl eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäss Eloliste vom März 2017; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, ITA = Italien, KOS = Kosovo, LTU = Litauen, MNC = Monaco, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SG Winterthur

SG Zürich

Club d’Echecs de Genève

SG Riehen

Schachklub Réti Zürich

SV Wollishofen

SK Mendrisio

Schachklub Luzern

SC Bodan

Club d'Échecs de Neuchâtel

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Spielerlisten Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2017 (PDF; 268 KB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2017